Оксид рения — неорганические соединения металла рения и кислорода:

 Оксид рения(I) 
 Оксид рения(II) 
 Оксид рения(III) 
 Оксид рения(IV) 
 Оксид рения(V) 
 Оксид рения(VI) 
 Оксид рения(VII)